«Wir Sind Wir»' () — сингл Пола ван Дайка, випущений у співпраці з Пітером Хеппнером.

Список композиций

CD версія
 "Wir Sind Wir" (Radio Edit)
 "Wir Sind Wir" (PvD Club Mix)
 "Wir Sind Wir" (Dub Mix)
 "Wir Sind Wir" (Video)

Грамплатівка 
 "Wir Sind Wir" (Club Mix)
 "Wir Sind Wir" (Dub Mix)
 "Wir Sind Wir" (Ambient Mix)

Чарти

Посилання 
 Wir sind wir на discogs 

Сингли 2004